Andy Dalton (1951–), rugbista a 15 neozelandese
 Andy Dalton (1987–), giocatore statunitense di football americano